Стратмор има више значења:
 Стратмор (Њу Џерзи)
 Стратмор (Калифорнија)